Budynek przy Placu Skarbka w Toruniu – zabytkowa willa należąca do Zakładu Energetycznego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy placu Skarbka, w sąsiedztwie galerii handlowej Atrium Copernicus i dworca kolejowego Toruń Wschodni.

Historia 

Budynek powstał na początku XX w., gdy Toruń należał jeszcze do Królestwa Prus. W okresie międzywojennym należał on do Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek”. W okresie PRL mieściły się tu i obecnie mieszczą biura Rejonu Energetycznego Toruń.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1420).

Zobacz też 
 Budynek Zakładu Energetycznego w Toruniu
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Wille w Toruniu